Суперкубок Литви з футболу 2017 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2017 року між чемпіоном та володарем кубка Литви Жальгірісом та віце-чемпіоном Литви Тракаєм.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Литва